Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseinek részletes eredményeit.

A cím védője a brit Jamie Murray és a svájci Martina Hingis párosa volt. Martina Hingis visszavonult a versenyzéstől, Jamie Murray ebben az évben kiemelés nélkül Viktorija Azarankával párban indult, és a döntőig jutottak.

A győzelmet az osztrák Alexander Peya és az amerikai Nicole Melcihar párosa nyerte, miután a döntőben 7–6(1), 6–3-ra nyertek a Jamie Murray–Viktorija Azarankával páros ellen.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 A vegyes páros sorsolása

V2